USS Stockton je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Stockton (DD-73) 
 USS Stockton (DD-504) 
 USS Stockton (DD-646)

Stockton